Název Studenec má na území Česka více obcí: 
 1. Studenec (okres Semily) – obec v okrese Semily
 Studenec (zámek) – zámek v obci
 2. Studenec (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč
 Studenec (nádraží) – nádraží v obci

a částí obcí:
 3. Studenec (Oloví) (Horní Studenec a Dolní Studenec) – část obce Oloví v okrese Sokolov s přírodní památkou Studenec (přírodní památka)
 4. Studenec (Nicov) – část obce Nicov v okrese Prachatice
 5. Studenec (Trutnov) – část města Trutnov v okrese Trutnov
 6. Studenec (Svojanov) – část obce Svojanov v okrese Svitavy
 7. Studenec (Čelechovice na Hané) – část obce Čelechovice na Hané v okrese Prostějov
 8. Studenec (Přízeř) – samota u Přízeře, okres Český Krumlov

Studenec se vyskytuje v názvu sídel
 9. Krásný Studenec (Děčín XXIV-Krásný Studenec) – část města Děčín v okrese Děčín
 10. Horní Studenec – část obce Ždírec nad Doubravou v okrese Havlíčkův Brod
 11. Nový Studenec – část obce Ždírec nad Doubravou v okrese Havlíčkův Brod

a kopců:
 12. Studenec (Lužické hory) (německy: Kaltenberg) – vrch cca 4 km severovýchodně od České Kamenice mezi osadami Studený a Líska, vrchol se stejnojmennou rozhlednou zaujímá přírodní rezervace Studený vrch
 13. Studenec (436 m) – vrchol severně od vsi Srlín v okrese Písek

Na území Slovenska se nachází:
 Studenec (okres Levoča) – obec v okrese Levoča
 Banský Studenec – obec v okrese Banská Štiavnica

Původním významem slova „studenec“ byl studený pramen (teplý pramen = teplice). Studenec jako název kopce vznikl zkrácením názvu Studený vrch.

Podobný název
 Studenac – chorvatský obchodní řetězec

Externí odkazy